Печать Лавришевского монастыря ( — средневековая прикладная каменная печать-матрица второй половины XIII — XIV века, обнаруженная в 2015 году при археологических раскопках на селище Лавришевского мужского монастыря в деревне Лавришево Новогрудского района Гродненской области (Республика Беларусь). Изготовлена из сланцевого камня и имеет форму бруска, на одном из торцов вырезана надпись в 2 строки. Особенность находки в сохранности именно матрицы, так как обычно средневековые печати находят в виде оттисков. Аналогов в Белоруссии не имеет.

Согласно Галицко-Волынской летописи, «основал для себя монастырь на Нёмане, между Литвой и Новогрудком, и жил там» около 1260 года сын великого князя литовского Миндовга — Войшелк (великий князь литовский в 1264—1267 годах). По церковному преданию монастырь основан в середине XIII века преподобным игуменом Елисеем Лавришевским.

Археологические исследования в Лавришево 

Местонахождение Лавришевского монастыря известно по документам с XVI века. Археологические исследования здесь в феврале 1990 года начал А. К. Кравцевич, который сделал вывод: «На основании найденного в ходе раскопок археологического материала можно утверждать, что мы нашли культурный слой Лавришевского монастыря.» В 2011—2015 годах раскопки в этом месте проводили , которые состояли из добровольцев, под научным руководством доктора исторических наук, профессора С. Я. Рассадина. По результатам исследований им был сделан вывод, что монастырь существовал на этом месте со времени основания в XIII веке.

Обнаружение печати 

Полевая обработка археологических материалов в экспедиции велась под руководством историка Т. В. Маслюкова, находка была предварительно определена как каменный брусок и направлена на дальнейшее научное исследование. Ей был присвоен шифр «Л15 37/5».

При изучении находки в Минске С. Рассадин обнаружил на торце бруска надпись, Т. Маслюков высказывал мнение, что это может быть имя владельца. По мнению С. Рассадина, находка изготовлена из сланцевого камня, который добывали и обрабатывали в Средневековье до XIII в. (в археологии сланцевые изделия являются датирующими предметами, поскольку камнедобывающие мастерские были разрушены в 1240 году во время монголо-татарского нашествия и позже не восстанавливались). Для прочтения надписи находка была передана специалисту по эпиграфике, кандидату исторических наук .

Прочтение и определение 
Прочтение надписи в лабораторных условиях и определение типа находки предложила И. Л. Калечиц. По её выводам, артефакт является печатью, а надпись читается как «Святая пу́стынь», при этом первое слово написано сокращенно на греческом языке, что было характерно для XII—XIV веков: «Ά(γιος) ПУ(С)ТIN». Букву «н» в восточнославянской кириллице до XIV века писали в греческой форме «Ν». В таком случае находка пополняет ряд ранних печатей времён Великого княжества Литовского.

Другое прочтение, по опубликованным фотографиям матрицы и оттиска, предложил журналист . По его мнению, на снимках «на торце каменного бруска… можно… без больших усилий» прочитать написанное еврейским квадратным шрифтом имя   (Айзик — идишский аналог имени Ицхак, параллельные имена традиционно использовались евреями в Восточной Европе: Дов-Бер, Зеэв-Вольф, Арье-Лейб и другие). С таким прочтением согласились доктор гуманитарных наук Л. Лемперт (преподаватель истории и культуры евреев исторического факультета Вильнюсского университета), доктор исторических наук  (профессор византинистики Практической школы высших исследований, Париж), а в Белоруссии — коллекционер еврейских печатей, раввин Ш. Изаксон (Витебск).

Комментируя сообщения о еврейском прочтении, И. Калечиц пояснила, что её версия о греко-славянском тексте является предварительной, и что специальным изучением этой надписи она не занимается. Никто из белорусских учёных и никто из эпиграфистов или сфрагистов не опубликовал сомнений относительно прочтения И. Калечиц.

Представление 
1 ноября 2015 года в Лавришево состоялось представление печати общественности, а 5 ноября, в день престольного праздника Лавришевского монастыря, печать вместе с археологической экспозицией была показана митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему экзарху всея Беларуси Павлу, духовенству и гостям.

Сообщение С. Я. Рассадина и И. Л. Калечиц «Каменная матрица печати из Лавришевского монастыря» было включено в программу международной научной конференции «Великое Княжество Литовское: политика, экономика, культура», в секции «Духовная и материальная культура» (5—6 ноября 2015, Минск).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пятрова, А. Унікальная знаходка  // Новае жыццё. — 4 ноября 2015.
 Панорама 07.11.2015  [Видео с 29:55] // tvr.by  — Минск. — 8 ноября 2015.
 На раскопках Лавришевского монастыря нашли уникальную матрицу-печать XIII века [Фотоснимки 1.11.2015] // lavra.by — Лавришево. — 10 ноября 2015.

Изделия XIV века
Лавришевский монастырь
История Гродненской области
Археология в Белоруссии
Печати
Памятники письменности
Открытия 2015 года